Il doppio del torneo di tennis WCT Tournament of Champions 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jorge Lozano e Todd Witsken che hanno battuto in finale Pieter Aldrich e Danie Visser 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Robert Seguso (quarti di finale)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (secondo turno)
 Gary Donnelly /  Peter Fleming (primo turno)
 Scott Davis /  Blaine Willenborg (primo turno)

 Jorge Lozano /  Todd Witsken (Campioni)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (primo turno)
 Andy Kohlberg /  Robert Van't Hof (primo turno)
 Steve Denton /  Sammy Giammalva (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WCT Tournament of Champions 1988